Air Bucharest — румынская авиакомпания, базирующаяся в Международном аэропорту имени Анри Коанды, в 16,5 километрах от Бухареста.

История

Маршрутная сеть

Воздушный флот 

По состоянию на июнь 2014 года флот авиакомпании состоит из одного Боинга в одноклассной компоновке экономического класса:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании на английском языке
 Официальный сайт авиакомпании на румынском языке

Авиакомпании Румынии